BiH:
 Alagići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Alagići (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo